

Cinema e televisione 
 Lilo & Stitch – film d'animazione della Disney del 2002 diretto da Dean DeBlois e Chris Sanders
 Lilo & Stitch – serie animata statunitense tratta dall'omonimo film
 Lilo & Stitch – franchise della Disney tratto dall'omonimo film

Videogiochi 
 Lilo & Stitch: Trouble in Paradise – videogioco del 2002 tratto dall'omonimo film
 Disney's Lilo & Stitch – videogioco del 2002 tratto dall'omonimo film